Tomiak ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Tomiak (* 1998), deutscher Fußballspieler
 June Tomiak (* 1997), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdA
 Tomasz Tomiak (1967–2020), polnischer Ruderer